peut faire référence à:

 Liberty Park (Manhattan), un parc urbain situé à Manhattan, New York
 Liberty Park (Salt Lake City), un parc urbain de Salt Lake City en Utah